Весов — фамилия. Известные носители:

 Весов, Владимир Иванович — российский журналист, писатель-краевед, автор книг по истории казачества.
 Весов, Семён Григорьевич — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда .